Az 1933–1934-es Nationalliga volt a 37. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Servette volt. A szezont újra a Servette csapata nyerte, a bajnokság történetében nyolcadjára.

Tabella

Gólkirály 
 Leopold Kielholz (Servette) (40 gól)

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság